Schmalkalden steht für:

 Schmalkalden, eine Stadt im Südwesten Thüringens im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 Herrschaft Schmalkalden, Verwaltungseinheit der Landgrafschaft Hessen, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und des Kurfürstentums Hessen
 Amt Schmalkalden, Verwaltungseinheit der hessischen Herrschaft Schmalkalden bis 1821
 Kanton Schmalkalden, Verwaltungseinheit im Distrikt Eschwege des Departements der Werra im napoleonischen Königreich
 Landkreis Herrschaft Schmalkalden, ein vor 1945 bestehender historischer Landkreis 
 Kreis Schmalkalden, ein zwischen 1952 und 1994 bestehender Landkreis in Thüringen
 Landkreis Schmalkalden-Meiningen, ein seit 1994 bestehender Landkreis in Thüringen

Schmalkalden ist der Name folgender Personen: 
 Caspar Schmalkalden (1616–1673), deutscher Soldat in holländischen Diensten und Autor 

siehe auch:
 Schmalkaldischer Bund
 Schmalkaldischer Krieg
 Schmalkaldischer Bundestaler